В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1242 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1242 году

Февраль 
 10 февраля
 Сидзё — император Японии (1232—1242)
  — итальянская отшельница, святая римско-католической церкви.
 12 февраля — Генрих VII Гогенштауфен — король Сицилии (1212—1217), король Германии (1220—1235), герцог Швабии (1217—1235), умер в заключении.

Март 
 21 марта — Капуано, Пьетро (младший) — кардинал-дьякон Сан-Джорджио-ин-Велабро (1219—1242)
 26 марта — Уильям де Форс, 3-й граф Омаль — граф Албемарл (1214—1241)
 28 марта —  — архиепископ Трира (1212—1242)

Апрель 
 4 апреля — Энгельхард — епископ Наумбурга (1206—1242)

Май 
 12 мая —  — епископ Миндена (1236—1242)
 15 мая — Муиз уд дин Бахрам — султан Дели из Мамлюкской династии (1240—1242), убит.
 29 мая —  — один из первых инквизиторов на юге Франции, святой римско-католической церкви, убит .

Июнь 
 11 июня —  — 7 членов Ордена Сантьяго, замученных маврами, святые римско-католической церкви.
 26 июня — Томас де Бомон, 6-й граф Уорик — граф Уорик (1229—1242)

Июль 
 8 июля —  — епископ Суассона (1219—1242)
 14 июля — Ходзё Ясутоки — сиккэн сёгуната Камакура (1224—1242)
 15 июля —  — японский самурай, родоначальник клана Огасавара
  — апостол Силезии, святой римско-католической церкви, покровитель Вроцлава .

Август 
 23 августа — Аршамбо VIII де Бурбон Великий — сеньор де Бурбон (1228—1242), коннетабль Оверни (1223—1230), родоначальник ветви Бурбон-Дампьер

Октябрь 
 7 октября — Император Дзюнтоку — Император Японии (1210—1221), умер после отречения в ссылке

Ноябрь 
 4 ноября —  — итальянская монахиня, святая римско-католической церкви.
 19 ноября —  — епископ Бата (1206—1242)

Декабрь 
 4 декабря — Абд аль-Вахид ар-Рашид — халиф из династии Альмохадов (1232—1242)
 Абу Джафар аль-Мустансир Биллах — багдадский халиф из династии Аббасидов (1226—1242)
 Гуго де Ласи, 1-й граф Ольстер — первый граф Ольстер (1205—1242)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Аймерик де Беленуа — гасконский трубадур
 Ангерран III де Куси — французский барон, сеньор замка и владения Куси в Пикардии (1191—1241). Погиб в результате несчастного случая
  — епископ Морея (1222/4-1242)
  — провансальский трубадур, сын трубадура Блакаца.
 Ги I де Туар — виконт Туара (1234—1242)
 Гарсенда де Сабран — графиня Форкалькье (1209—1222), регент Прованса (1213—1217/1220), поэтесса, покровительница Окситанской литературы и трубадуров
 Дауд Абу аль-Фадл — еврейский врач, живший в Египте
  — святой римско-католической церкви, покровитель больных
 Ибн Юнис, Камал ад-Дин — арабский математик, астроном и богослов
 Иоанн Салернский — святой римско-католической церкви .
 Коргуз — монгольский губернатор Хорасана (уйгур по национальности) (1235—1242), казнён монголами.
 Мешко — князь Любушский (1241—1242)
 Нуньо Санчес — граф Руссильона и граф Сердани (1212—1242)
  — виконт дю Мэн (1237—1242)
  — графиня-консорт Бара (1214—1239), жена Генриха II (графа Бара)
 Юг II — граф Водемона (1189—1242)
 Чагатай — монгольский государь, второй сын Чингис-хана и Бортэ. Основатель Чагатайского улуса

См. также 
 Список умерших в 1241 году
 Список умерших в 1243 году

1242